26 літні Олімпійські ігри які пройшли в Атланта, США, з 19 липня по 4 серпня 1996 року.

Медалі завоювали представники 79 країн, у шістку потрапляли спортсмени 92 країн.

Медалі

Неофіційний командний залік 
Зведена таблиця завойованих на Іграх медалей та набраних умовних очок за країнами. Умовні очки підраховані за принципом: 1-ше місце — 7, 2-ге — 5,..., 6-те — 1.

Див. також 
 Загальний медальний залік Олімпійських ігор
 Список олімпійських медалістів

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет — Атланта 1996 — Медальний залік 

1996
Літні Олімпійські ігри 1996